Colazo bezeichnet:

 Colazo (Córdoba), Ort in Argentinien

 Mario Jorge Colazo (* 1954), argentinischer Politiker
 Nicolás Colazo (* 1990), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Collazo